Sint-Kastorkerk (Dausenau)
Sint-Kastorkerk (Treis-Karden)